Астанинский лёгкий метрополитен (Астана LRT) ― проект надземного лёгкого метрополитена в столице Казахстана Астане.

После рассмотрения различных альтернативных вариантов, включая обычный подземный метрополитен и монорельсовую дорогу, в 2005 году акимат города принял программу «Новая транспортная система Астаны», в которой предусмотрено, что в целях оптимизации затрат скоростной внеуличный и уличный транспорт города должен был бы стать преимущественно наземным и надземным.

В систему скоростного транспорта столицы Казахстана должен был бы входить также маршрут скоростных многосекционных низкопольных автобусов скоростного сообщения (BRT) длиной 10 км, который свяжет центр и восточные микрорайоны.

Сооружение системы было запланировано начать в 2008 году, но было отложено. Утверждение проекта для начала реализации произошло в 4 квартале 2009 года. 4 июля 2011 года прошла церемония формального начала строительства, первая очередь должна была быть построена за 2,5 года. Однако реальные работы так и не были начаты.

В ноябре 2013 года Нурсултан Назарбаев заявил об отказе от строительства ЛРТ из-за дороговизны. Взамен обещано запустить скоростные автобусы.

7 мая 2015 года состоялось подписание Рамочного соглашения о реализации проекта «Новая транспортная система города Астаны. LRT. 1-я очередь» между акиматом города в лице ТОО «Астана LRT» и Консорциумом в составе компаний «China Railway International Group Limited» и «Beijing State-Owned Assets Management Co., Ltd». Соглашение предусматривает договорённость сторон о совместном и дальнейшем строительстве системы легкорельсового транспорта LRT.

Строительство формально началось в мае 2017 года. Активная фаза началась осенью 2017 года, впрочем по свидетельству журналистов, работы на трёх развёрнутых стройплощадках велись весьма вяло.

15 июля 2019 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что он не верит в окупаемость легкорельсового транспорта (LRT) в Астане и считает, что этот проект ляжет «бременем» на правительство, но останавливать проект с учётом понесённых затрат нельзя. У Токаева вызвала сомнение обоснованность проектируемых величин пассажиропотока в 146 тысяч человек в сутки, тогда как в настоящее время по схожему маршруту от аэропорта до нового вокзала пассажиропоток составляет всего 2 тысячи человек в сутки

Задержка начала строительства была связана с тем, что средства для строительства (более 80 млрд тенге, то есть более 200 млн долларов США) были заморожены на счетах в ликвидированном Банке Астаны; акимат совместно с Национальным банком и министерством финансов проводит мероприятия по взысканию этих средств. Первоначально для реализации проекта LRT была привлечена линия займа от Государственного банка развития Китая в сумме 1,5 миллиарда долларов под государственную гарантию; 344 миллиона долларов уже были использованы на строительство.

Летом 2019 года была произведена «оптимизация» проекта строительства LRT.

По состоянию на апрель 2021 года, был проработан актуализированный календарный график реализации проекта, предусматривающий завершение строительно-монтажных работ в конце 2022 года. Для реализации проекта было необходимо привлечь 1,08 млрд долларов заёмных средств. После завершения тестовых испытаний, на июль 2023 года планировалось начало опытной эксплуатации линии.

После январских событий 2022 года в республике,  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января 2022 года заявил, что LRT это вопрос, который раздражает общественность, особенно жителей столицы, который превратился из обычного инфраструктурного проекта в серьёзную проблему, которая наносит вред репутации Казахстана. Были израсходованы огромные средства, привлечены займы, приняты объёмные контрактные обязательства перед зарубежными партнёрами, однако проект LRT изначально был ошибочным, он имел «сильный запах коррупции». Президент Казахстана сказал, что необходимо принять оптимальное решение, потому что простой снос недостроенного объекта означал бы потерю времени и денег. А потому нет иного выбора, как пригласить казахстанских и зарубежных архитекторов и урбанистов, которым будет поставлена задача выработать возможные варианты использования проекта LRT.В начале лета 2022 года аким Астаны дал интервью по поводу продолжения строительства ЛРТ. Чтобы достроить первоначальный проект, нужно было свыше 1 миллиарда долларов. Проект оптимизировали, из 18 станций оставляем 8. Из 19 запланированных подвижных составов (один состав состоит из 4 вагонов) на первом этапе достаточно 5 составов. Интервал составит 15 минут. С учётом оптимизации нужно 577 миллионов долларов на завершение — экономия в два раза. Китайские партнеры говорят, если мы будем обеспечивать непрерывное финансирование, то с момента начала строительства в течение двух лет достроят и сдадут в эксплуатацию.

Примечания

Ссылки 
 Thread: Astana LRT | Легкорельсовая Дорога Астаны 
 основные данные (сайт VTG) 
 об инвестициях 
 сайт генплана города (доступен не всегда)
 Строительство системы ЛРТ в Астане может обойтись в $1,9 млрд 

Транспорт Астаны
Легкорельсовый транспорт
Строящиеся и проектируемые метрополитены